No World Order е седми студиен албум на германската пауър метъл група Gamma Ray. Музикален клип е заснет за песента Eagle.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – бас
 Хеньо Рихтер – китара, клавиши
 Дан Цимерман – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 2001 година